Feller, apellido, puede hacer referencia a:

 Bob Feller, jugador de béisbol estadounidense; o
 William Feller, matemático croata, nacionalizado estadounidense.